Chris Wells est le nom de :
 Chris Wells, un joueur de hockey sur glace ;
 Chris « Beanie » Wells, un joueur de football américain.